Merrick může být:

příjmení
 Joseph Merrick (1862–1890) – Angličan s tělesnými deformacemi označovaný jako Sloní muž
 Bryn Merrick (1958–2015) – velšský hudebník

místopisné jméno
 Merrick (Galloway) – hora ve Skotsku
 Merrick (New York) – obec v New Yorku
 Merrick County – okres v Nebrasce